Dong Qu ist der Name folgender Stadtbezirke in der Republik China:

 Dong Qu (Chiayi) in der Stadt Chiayi
 Dong Qu (Hsinchu) in der Stadt Hsinchu
 Dong Qu (Taichung) in der Stadt Taichung
 Dong Qu (Tainan) in der Stadt Tainan